Kulturkampf steht für die folgenden Auseinandersetzungen zwischen Staat und katholischer Kirche:

 Kulturkampf, Konflikte in Preußen und im Deutschen Reich
 Badischer Kulturkampf
 Bayerischer Kulturkampf
 Kulturkampf in der Schweiz
 Nassauischer Kulturkampf, siehe Geschichte des Bistums Limburg #Kulturkampf
 in der DDR führte die Staatspartei SED in den 1950er Jahren einen Kulturkampf gegen die christlichen Kirchen

Siehe auch:
 Akademischer Kulturkampf zwischen katholischen und liberalen Studentenverbindungen
 Kampf der Kulturen (englisch Clash of Civilizations)